Маслова, Лариса Владимировна (род. 1951) — виолончелистка, солистка Татарской государственной филармонии.
 Маслова, Лариса Ивановна (1951—2015) — звукооператор, звукорежиссёр, актриса. 
 Маслова, Лариса Константиновна (род. 1968) — российская театральная актриса, заслуженная артистка России.